Anthoni ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Vorname
 Anthoni Dürer (1. Hälfte 15. Jahrhundert), Goldschmied in Gyula, Ungarn
 Anthoni van Noordt (um 1619–1675), niederländischer Organist
 Anthoni Schoonjans (1655–1726), flämischer Maler

Familienname
 Alphons Anthoni (um 1809–nach 1873), deutscher Tuchfabrikant und preußischer Landrat des Kreises Monschau
 Asmus Anthoni (Asmus Anthony; vor 1700–1712), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Gartenmeister und Landschaftsarchitekt
 Julius Anthoni († 1584/85), friesischer Orgelbauer in Danzig

Siehe auch
 Antoni
 Anthony
 Antony